Leopard 1, carro armato tedesco
 Leopard 2, carro armato tedesco
 Leopards, squadra sudafricana di rugby a 15
 Mac OS X Leopard, sesta versione del sistema operativo macOS

Altri progetti